Tschornaja (russisch ) ist der Name vieler Flüsse in Russland, darunter:
 Tschornaja (Bolschaja Kakscha), Nebenfluss des Bolschaja Kakscha
 Tschornaja (Busuluk), Nebenfluss des Busuluk
 Tschornaja (Gischiga), Nebenfluss der Gischiga
 Tschornaja (Isset), Zufluss des Iset-Sees
 Tschornaja (Jenissei), Nebenfluss des Jenissei
 Tschornaja (Kamenka), Nebenfluss der Kamenka
 Tschornaja (Kossju), Nebenfluss des Kossju
 Tschornaja (Napana), Nebenfluss der Napana
 Tschornaja (Noska), Nebenfluss der Noska
 Tschornaja (Nowaja), Nebenfluss der Nowaja
 Tschornaja (Ob), Nebenfluss des Ob
 Tschornaja (Onegasee), Zufluss des Onegasees
 Tschornaja (Penschina), Nebenfluss der Penschina
 Tschornaja (Petschorasee), Zufluss der Petschorasee
 Tschornaja (Schilka), Nebenfluss der Schilka
 Tschornaja (Tawda), Nebenfluss der Tawda
 Tschornaja (Toimiga), Nebenfluss der Toimiga
 Tschornaja (Ural), Nebenfluss des Ural
 Tschornaja (Wesljana), Nebenfluss der Wesljana
 Tschornaja (Wolga), Nebenfluss der Wolga

in der Ukraine:
 Tschornaja, russischer Name der Tschorna (Fluss)

in Weißrussland:
 Tschornaja (Wichra), rechter Nebenfluss der Wichra

Tschornaja ist der Familienname folgender Personen:

 Ljalja Tschornaja (1909–1982), sowjetische Schauspielerin, Sängerin, Tänzerin und Romni